«Сивасспор» () — турецкий футбольный клуб из города Сивас, выступающий в Суперлиге с сезона 2017/18.

Всего в розыгрышах Суперлиги клуб провёл 17 сезонов, лучшими из которых остаются чемпионаты 2007/08 и 2008/09, где футболисты клуба заняли четвёртое и второе места соответственно. Также «Сивасспор» занял четвёртое место по итогам сезона 2019/20. Во всех этих сезонах клуб заканчивал первую половину чемпионата лидером.

В 2022 году в рамках розыгрыша Кубка Турции футболисты клуба, переиграв в финальном матче в дополнительное время «Кайсериспор», впервые в истории стали обладателями трофея.

История 
Ранняя история команды началась 14 мая 1932 года, когда в Сивасе был образован футбольный клуб под названием «Сивас Генчлик» (). Официальными цветами были приняты красный и белый, которые используются и по сей день. «Сивасспор» долгое время играл на любительском уровне, а в середине шестидесятых клуб слился с «Йолспором» () и «Кызылырмаком» (), в надежде, что это слияние поможет перейти на профессиональный уровень, но ожидания не оправдались.

1 июля 1967 года «Сивасспору» было позволено играть на профессиональном уровне, с этой даты начинается профессиональная история клуба. Команда начала свой путь в Первой лиге, втором по значимости дивизионе турецкого футбола, в «Белой группе». Из-за множества новых клубов Турецкая футбольная федерация решила ввести и , но «Сивасспор» и несколько других клубов стартовали именно с Первой лиги. Свой первый сезон на профессиональном уровне «Сивасспор» закончил на 16-м месте в своей группе, только 4 очка спасли команду от выбывания. Следующий сезон клуб снова закончил в нижней половине таблицы. В сезонах 1971/72 и 1972/73 «Сивасспор» мог выйти в Суперлигу, но дважды финишировал вторым в своей группе, пропустив вперёд лишь «Шекерспор» и «Адана Демирспор» соответственно.

Впервые «Сивасспор» победил в Первой лиге в сезоне 2004/05 и получил право выступить в розыгрыше Суперлиги. Дебютный сезон клуб закончил на 8-й позиции. Успешным сезоном стал 2007/08, который команда закончила на четвёртом месте и попала в Кубок Интертото. Хотя до 33-го тура команда занимала второе место, поражение от «Галатасарая» со счётом 3:5 отбросило её на итоговое четвёртое место. В сезоне 2008/09 «Сивасспор» финишировал на втором месте, уступив лишь чемпиону «Бешикташу». Это был самый успешный сезон для клуба в его истории, по итогам которого клуб дебютировал в Лиге чемпионов 2009/10, а затем и в Лиге Европы УЕФА 2009/10.

Статистика выступлений

Соревнования в Европе

Достижения 
 Суперлига
 Вице-чемпион: 2008/09
 Первая лига Турции по футболу
 Чемпион: 2003/04
 Кубок Турции
 Обладатель: 2021/22

Текущий состав 

По состоянию на 4 марта 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Появились в 1967 году в Турции
Футбольные клубы Турции
Спорт в Сивасе
Организации Сиваса